Ричард де Ревьер (иногда Ричард де Редверс; , ; ум. ) — нормандский рыцарь, участник нормандского завоевания Англии, основатель английского дома де Ревьер, впоследствии — графов Девона и лордов острова Уайт.

Биография 
Происхождение Ричарда де Ревьера однозначно не установлено. Исходя из нескольких грамот дарения земель аббатству Святой Троицы в Руане, вероятным отцом Ричарда был Вильгельм де Вернон, сеньор замка Вернон в Верхней Нормандии, принадлежащий, очевидно, к среднему слою нормандской аристократии. По другой версии, Ричард был сыном Болдуина Фиц-Гилберта, будущего шерифа Девоншира, брата Ричарда Фиц-Гилберта, основателя дома де Клеров. Второе предположение, однако, является менее обоснованным. Матерью Ричарда, по всей видимости, была Эмма де Крепон, сестра Вильяма Фиц-Осберна, одного из ближайших соратников короля Вильгельма Завоевателя. Это подтверждается свидетельством Карисбрукских анналов, в которых Ричард де Ревьер назван племянником Вильяма Фиц-Осберна, первого лорда острова Уайт.

Во владении Ричарда, очевидно, находились сеньории Ревьер в Бессене, Негу в Котантене и Вернон в нормандской части Вексена. По названию первой из них Ричард и его потомки получили фамилию де Ревьер () (латинская версия — de Ripariis). Позднее, после переселения в Англию, звучание фамилии подверглось англизации и превратилось в Редверс (). Иногда в средневековых источниках также встречается написание Риверс ().

Первые сведения о Ричарде де Ревьер датируются 1058 годом, когда герцог Вильгельм назначил его командующим гарнизоном замка Тимер, недалеко от Дрё, на границе с доменом короля Франции. В 1066 году Ричард принял участие в нормандском завоевании Англии и сражался в битве при Гастингсе. Тем не менее, после раздела английских земель между нормандцами, Ричарду досталось относительно немного: сеньория Мостертон в Дорсете, площадью пахотных земель всего в шесть гайд (по данным «Книги страшного суда», 1086), а также ряд небольших ленов в качестве вассала более крупных феодалов (в частности, Роберта де Мортена).

Рост могущества Ричарда де Ревьера и его вхождение в круг высшей англонормандской аристократии произошёл в период правления Генриха I. Ричард был одним из первых баронов, поддержавших вступление Генриха на английский престол в 1100 году, и впоследствии активно участвовал в борьбе последнего с другим претендентом — Робертом Куртгёзом. За это король пожаловал Ричарду обширные земельные владения в Девоне — Тайвертон, Хонитон и Плимптон, а также право на треть судебных доходов графства Девоншир. Передача Ричарду де Ревьеру трети судебных доходов графства иногда рассматривается как свидетельство того, что Ричард получил титул графа Девона: «графская треть» в ранненормандский период считалось неотъемлемым правом носителей графского титула. Тем не менее, не сохранилось ни одного документа, в котором Ричард был бы назван графом. Помимо владений в Девоне, в 1102 году Генрих I передал де Ревьеру остров Уайт, бывшее владение Вильяма Фиц-Осберна, его предположительного дяди, которое в 1075 году было конфисковано королём после подавления «мятежа трёх графов». Впоследствии остров Уайт оставался владением де Ревьеров вплоть до конца XIII века и являлся основой из территориального могущества, а замок Карисбрук на острове служил главной резиденцией рода.

Ричард де Ревьер скончался в 1107 году в Котантене, вероятно сопровождая короля Генриха I в его кампании по завоеванию Нормандии. Он был похоронен там же, в монастыре Монтебур, в основании которого Ричард, по-видимому, принимал участие.

Брак и дети 
Ричард де Ревьер был женат на Аделизе Певерел (ум. после 1156), дочери Вильгельма Певерела, одного из участников нормандского завоевания Англии и крупного землевладельца в Ноттингемшире и Дербишире. Их дети:
 Болдуин де Ревьер (ум. 1155), 1-й граф Девон (c 1141), наследник английских владений де Ревьеров, женат первым браком на Аделизе, вторым браком на Люси де Клер (ум. после 1155), дочери Ричарда Фиц-Гилберта де Клера, графа Хертфорда;
 Вильгельм де Вернон, сеньор де Вернон и де Негу, наследник нормандских владений де Ревьеров, женат на Люсии де Сент-Флоксель, дочери Гильома де Танкарвиля. Вильгельм де Вернон является основателем нормандского дворянского рода де Вернон;
 Губерт де Вернон;
 Роберт де Сент-Мер-Эглис;
 Хависа де Ревьер (ум. после 1161), замужем за Вильгельмом де Румаром, сенешалем Нормандии и графом Линкольна.

Ссылки 
 Ричард де Ревьер и его участие в нормандском завоевании Англии
 Происхождение домов де Редверс и де Куртене
 Генеалогия Ричарда де Ревьера на сайте Фонда средневековой генеалогии
 Генеалогия Ричарда де Ревьера на сайте Racines et Histoires
 Землевладельцы Дорсета по данным «Книги страшного суда»

Литература 
 Bauduin P. La Première Normandie (Xe-XIe siècles). — Caen: Presses Universitaires de Caen, 2004. — ISBN 2-84133-145-8.
 Bearman R. Charters or the Redvers family and the Earldom of Devon, 1090—1217. // Devon and Cornwall Record Society, New Series. — # 37, 1994.
 Hockey F. The House of Redvers and its Monastic fondations. // Anglo-Norman Studies. # V, 1982.

Родившиеся в XI веке
Персоналии:История Франции
Участники Нормандского завоевания Англии
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Редверсы